Новохолмське — селище в Україні, Арцизької міської громади Болградського району Одеської області в Україні.

Історія 
Село засноване 1969 року. 

17 липня 2020 року, в результаті адміністративно-територіальної реформи і ліквідації Арцизького району, село увійшло до складу Болградського району.

Населення 
Згідно з переписом 1989 року населення селища становило  , з яких   та  .

За переписом населення 2001 року в селищі   .

Мова 
Розподіл населення за рідною мовою за даними перепису 2001 року:

Примітки 

Селища Одеської області